Theodor Kitt ist der Name folgender Personen:

* Theodor Kitt (Mediziner) (1858–1941), deutscher Veterinärmediziner
 Theodor Kitt (Bobfahrer) (1912–??), deutscher Bobfahrer